Реким Харпер (; родился 8 марта 2000) — английский футболист, полузащитник английского клуба «Вест Бромвич Альбион».

Клубная карьера 
В 12 лет Харпер начал тренироваться в футбольной академии клуба «Вест Бромвич Альбион». Его профессиональный дебют состоялся 12 августа 2017 года, когда он вышел на замену в матче Премьер-лиги против «Борнмута» и стал только вторым игроком в истории этого турнира, родившимся в 2000-е годы (после Эйнджела Гомеса). 31 августа 2017 года подписал с клубом свой первый профессиональный контракт сроком на два года. Сразу после этого он отправился в аренду в «Блэкберн Роверс».

31 августа 2017 года «Блэкберн Роверс» объявил о подписании Харпера на правах аренды до конца сезона 2017/18. 12 сентября 2017 года Харпер дебютировал за «Роверс» в матче против «Сканторп Юнайтед».

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте «Вест Бромвич Альбион» 
 Профиль футболиста на сайте Transfermarkt.com 
 
 

Футболисты Англии
Игроки ФК «Вест Бромвич Альбион»
Игроки ФК «Блэкберн Роверс»